Le tournoi de tennis de Melbourne est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1977 se dispute du 6 au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Wendy Turnbull.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Evonne Goolagong et Betty Stöve.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Melbourne
 Saison 1977 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1977
Melbourne
Tennis en Australie en 1977
Tennis en décembre 1977